Begusarai (district), een district van de Indiase staat Bihar
 Begusarai (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Begusarai